Аношки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Аношки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Аношки — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Аношки — деревня в Смолевичском районе Минской области.